Фонсаграда (,  )  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия.

Муниципалитеты 

 Балейра
 Фонсаграда
 Негейра-де-Муньис

Районы Луго